Ожье́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Бюль Ожье (собственно Мари-Франс Тьеллан; род. 1939) — французская актриса театра и кино.
 Ожье, Жан-Франсуа (1703—1775) — французский государственный деятель, дипломат, политик, минералог, коллекционер.
 Ожье, Паскаль (1958—1984) — французская актриса.
 Ожье, Себастьен (род. 1983) — французский автогонщик в классе машин WRC.
 Ожье, Эмиль (1820—1889) — французский драматург.
 Ожье Датчанин — один из героев французских эпических сказаний.